Hrvatska:
 Mrzlo Polje, naselje u sastavu općine Veliko Trgovišće, Krapinsko-zagorska županija
 Mrzlo Polje Žumberačko naselje u sastavu općine Žumberak, Zagrebačka županija

 Gornje Mrzlo Polje Mrežničko, naselje u sastavu grada Duge Rese, Karlovačka županija
 Donje Mrzlo Polje Mrežničko, naselje u sastavu grada Duge Rese, Karlovačka županija

Slovenija:
 Mrzlo Polje (Laško, Slovenija), naselje u sastavu općine Laško
 Mrzlo Polje (Ivančna Gorica, Slovenija), naselje u sastavu općine Ivančna Gorica